Рау́ль Родри́гес: Родригес, Рауль (1915—?) — аргентинский боксёр.
 Родригес, Рауль (род. 1963) — американский гребец.
 Родригес, Рауль (род. 1987) — испанский футболист.
 Родригес Навас, Рауль (род. 1988) — испанский футболист.